Чемпионат России по международным шашкам среди женщин 2010 в классической программе прошёл с 10 — 23 апреля в д/о Колонтаево (Московская область).

 — Матрёна Ноговицына,

 — Тамара Тансыккужина,

 — Наталья Шестакова.

Главный судья, международный арбитр Ильенко Н. Ф., главный секретарь, арбитр ФМЖД Мельников А. П..

Ссылки 
 Результаты на сайте KNDB 

Чемпионаты России в 2010 году
Чемпионаты России по международным шашкам среди женщин
Соревнования по международным шашкам в Колонтаево
2010 год в шашках
Апрель 2010 года